El accidente ferroviario de Big Bayou Canot de 1993 ocurrió cuando un tren de Amtrak, en la línea CSX Transportation, descarriló en el puente al noreste de Mobile, Alabama, Estados Unidos, matando a 47 personas e hiriendo a 103, el miércoles 22 de septiembre de 1993. Es el accidente de tren más mortífero en la historia de Amtrak y el desastre ferroviario más mortífero en los Estados Unidos desde el accidente ferroviario de la Bahía de Newark de 1958. En términos de muertes y destrucción, los daños superan considerablemente la gravedad del accidente ferroviario de Chase de 1987. Fue causado por una barcaza al golpear el puente. El conocido autor y teólogo R.C. Sproul fue uno de los pasajeros del tren en el momento del incidente y a menudo ofrece relatos de primera mano de la historia.

Evento 

Este descarrilamiento ocurrió después de que un puente giratorio sin terminar de CSX Transportation ubicado sobre el Big Bayou Canot, una zona geográfica al suroeste de Alabama (unos 10 kilómetros al noreste de Mobile) después de que fuera golpeado aproximadamente a las 2:45 horas por una barcaza empujada por otra (propiedad de y operado por Guerrero y Golfo de navegación de Chickasaw, Alabama), cuyo piloto se había desorientado por una densa niebla. La colisión desvió el puente aproximadamente tres pies (un metro) fuera de su alineación y dobló severamente las vías.

Aproximadamente a las 2:53 horas, un tren del servicio Sunset Limited de Amtrak, remolcado por tres locomotoras en la ruta de Los Ángeles (California) a Miami (Florida), con 220 pasajeros y el personal a bordo, cruzó el puente a gran velocidad, 113 km/h, y se descarriló en el punto de torsión. Las locomotoras se estrellaron contra el puente de la superestructura, causando su destrucción. La primera locomotora incrustó el morro en la orilla del canal y las otras locomotoras, así como el vagón de equipajes, coches dormitorio y dos de los seis coches de pasajeros se hundieron en el agua. Los depósitos de combustible de las locomotoras, cada uno de ellos con varios miles de litros de combustible diésel, se rompieron en el impacto. Esto resultó en un derrame de combustible y un gran incendio. Perecieron 47 personas, de las cuales 42 eran pasajeros, muchos por ahogamiento, otros por la inhalación de humo/fuego. Otros 103 resultaron heridos. Los 4 tripulantes del remolcador resultaron ilesos. 

Inmediatamente antes del accidente, el Mauvilla había hecho un giro equivocado, y entró en un canal no navegable de agua. El piloto del remolcador no fue debidamente capacitado sobre la forma de leer su radar y, por lo tanto, debido a la escasa visibilidad por la niebla y su falta de experiencia, no se dio cuenta de que estaba fuera de curso. A pesar de que era consciente de que había golpeado algo cuando el remolcador chocó con el puente, su suposición inicial era que una de las barcazas había sufrido un encallamiento. Este supuesto habría sido injustificado, debido a la naturaleza relativamente abrupta de una colisión con un objeto fijo.

El tramo del puente había sido realmente diseñado para girar, por lo que podría ser convertido en un puente giratorio mediante la adición de un equipo adecuado. Dicha conversión nunca se había realizado, pero el tramo de vías no había sido adecuadamente asegurado contra un movimiento involuntario. A pesar del desplazamiento del puente, los rieles continuaron soldados y no se rompieron. Como resultado de ello, el circuito de vía que controla el bloque de señales de aproximación al puente siguió estando cerrado (intacto) y la señal más cercana continuó exhibiendo vía libre (verde). Si uno de los rieles hubiera sido cortado por el desplazamiento del puente, el circuito de la vía se habría abierto, haciendo que la señal de acercamiento mostrara una señal de parada (rojo) y la señal anterior una indicación de acercamiento ámbar. Esto podría haberle dado al maquinista del Amtrak tiempo suficiente para detener el tren o al menos reducir la velocidad en un esfuerzo por minimizar la gravedad del accidente.

Filmografía 

Los eventos del accidente son examinados en el sexto episodio de la primera temporada de Segundos catastróficos, titulado «La tragedia del Sunset Limited».

Referencias 
 "Railroad-Marine Accident Report 94-1" (RAR-94-1), U.S. National Transportation Safety Board, 1994-09-19.

Big Bayou Canot de 1993
Amtrak
Desastres en Alabama